Noțiunea de timbru se poate referi la:
 Marcă poștală, mic obiect de hârtie care se lipește pe documentele trimise prin poștă; colecționarea mărcilor poștale se numește filatelie.
 Timbru (muzică), ansamblu de caracteristici acustice prin care poate fi recunoscută sonoritatea unui instrument muzical, a unei voci, a unui zgomot ș.a.m.d.

Vezi și
Sântimbru (dezambiguizare)